La nazionale di pallavolo femminile dell'Iran è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Iran ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Iran.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Altri progetti

Collegamenti esterni